Alexandre Dumas (pare) (1802 - 1870), autor, entre altres obres, de Els tres mosqueters i El comte de Montecristo
 Alexandre Dumas (fill) (1824 - 1895), autor, entre altres obres, de La dama de les camèlies